Astrid Lødemel – ex sciatrice alpina norvegese
 Harald Lødemel – ex calciatore norvegese
 Ruth Olina Lødemel – musicista norvegese
 Stig Olav Lødemel – politico norvegese